Szyszko ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Szyszko-Bohusz (1883–1948), polnischer Architekt
 Jan Szyszko (1944–2019), polnischer Politiker